Reprezentacja Hiszpanii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Hiszpanii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Obecnie trenerem reprezentacji jest Jorge Dueñas. Największym sukcesem reprezentacji jest zdobycie wicemistrzostw Europy w 2008 w Macedonii i sześć lat później w Chorwacji i na Węgrzech.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Najbardziej utytułowane zawodniczki 
 Macarena Aguilar
 Begoña Fernández
 Carmen Martín

Zobacz też 
 Reprezentacja Hiszpanii w piłce ręcznej mężczyzn

Piłka ręczna w Hiszpanii
Hiszpania
Hiszpańskie reprezentacje narodowe